Plusieurs châteaux portent le nom de château de Beauvoir :

 Château de Beauvoir (Arthun) à Arthun (Loire).
 Château de Beauvoir à Beauvoir-en-Royans (Isère).
 Château de Beauvoir à Échassières (Allier).
 Château de Beauvoir à Évry (Essonne).
 Château de Beauvoir (Hallencourt) à Hallencourt (Somme).
 Château de Beauvoir à Saint-Pourçain-sur-Besbre (Allier).
 Château de Beauvoir (Sauvigny-le-Beuréal) à Sauvigny-le-Beuréal (Yonne).
 Château de Beauvoir (Vouneuil-sous-Biard) à Vouneuil-sous-Biard (Vienne).

Beauvoir